Cayman National Bank Football Club é um clube amador de futebol das Ilhas Cayman. Disputou a primeira divisão nacional na temporada 1997–98.

Clubes de futebol das Ilhas Cayman